Kazimierz Albin Lenartowicz – pułkownik wojsk koronnych
 Kazimierz Lenartowicz – w II RP prezes dyrekcji poczt w Gdańsku.
 Kazimierz Ludwik Lenartowicz (ur. 1894) – rotmistrz Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych

Przypisy